The Telltale Light é um filme de comédia curta dos Estados Unidos de 1913, estrelando Fatty Arbuckle e Mabel Normand, dirigido por Mack Sennett.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Charles Avery
Alice Davenport
Mabel Normand

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Mack Sennett